Тяжёлый песок:
 «Тяжёлый песок» — роман Анатолия Рыбакова.
 «Тяжёлый песок» — телесериал по роману Анатолия Рыбакова.